

Događaji
 Izraelski kralj David izabrao je Jeruzalem za sjedište Kovčega Saveza.

Rođenja

Smrti